A 2006-os F3 Euroseries volt a sorozat negyedik kiírása. A szezon április 8-án kezdődött a Hockenheimringen és itt is ért véget, október 29-én.

Összefoglaló 

A sorozat ebben az évben látogatott el először Angliába (Brands Hatch) és Spanyolországba (Barcelona).

Több szabályváltoztatás is történt idény előtt. Ilyen volt a szezon közbeni tesztelések lecsökkentése versenyzőnként tíz napra. A verseny lebonyolítását illetően is történtek változások. Az első verseny első nyolc helyezettje fordított sorrendben indult a második futamon, vagyis a nyolcadik helyen beérkező az elsőről, a hetedik a másodikról, és így tovább. Továbbá kiírtak egy kupát a huszonkét évnél fiatalabb, 2-4 éves fejlesztésű autókkal versenyzők számára.

Ebben az idényben is angol győztese lett a sorozatnak, az első helyen Paul di Resta végzett, tizenegy ponttal megelőzve Sebastian Vettelt, aki itteni elfoglaltságai mellett már a Formula–1-ben is kezdte bontogatni szárnyait, az idény utolsó öt versenyén tesztpilóta volt a BMW-Saubernél.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár

Eredmények

A bajnokság végeredménye

Kupa

Újoncok

Csapatverseny

Nemzetek kupája

Források

Külső hivatkozások 
 Forix.autosport.com
 Formel3guide.com 
 Speedsport Magazine

Formula–3 Euroseries szezonok
Formula3